Substance kan syfta på

 Substance (musikalbum av New Order) – ett musikalbum från 1987 av New Order
 Substance (musikalbum av Joy Division) – ett musikalbum från 1988 av Joy Division
 Substance Abuse – en singel av postpunkband The Make-Up